KSG – acronimo di Kriegsspielgemeinschaft 
 KSG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kisengan (Papua Nuova Guinea)
 ksg – codice ISO 639-3 della lingua kusaghe